Die Liste von Klöstern in der Schweiz führt sortiert nach Namen Abteien und Klöster in der Schweiz auf. 

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das aufeinander folgende Anklicken zweier Spalten lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Legende 
 ♀ = Frauenkloster
 ♂ = Männerkloster

Siehe auch 
 Liste der Klöster im Thurgau

Weblinks 
 Klöster im Bistum Basel Bistum Basel
 Benediktiner- und Benediktinerinnenklöster Benediktiner.ch
 Datenbank Kirchenumnutzungen (enthält Daten zu ehemaligen Klostergebäuden)
 Generalvikariat Urschweiz – Klöster und religiöse Gemeinschaften

Einzelnachweise 

Schweiz